Wierchdubie-Morozik
 Wierchdubie-Pieściuki